Frank Andersen er navnet på flere personer:

 Frank Andersen (fodboldtræner) (født 1961) – dansk fodboldtræner
 Frank Andersen (balletmester) (født 1953) – dansk balletmester